Jordan Remacle, Belgisch voetballer
 Léon Remacle, Belgisch politicus
 Marcel Remacle, Belgisch striptekenaar
 Marcel Remacle, Belgisch politicus
 Martin Remacle, Belgisch voetballer

Zie ook 
 Remaclus, bisschop van Maastricht